Perambulator steht für

 Perambulatorwagen beim Perambulatorbetrieb
 Kinderwagen, vor allem im Englischen